gong (hangszer)
 Gong – a Gong Szépirodalmi Hetilap könyvsorozata volt 1932–1937 között
 Gong (együttes)